Ustetschko (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez, siehe Ustetschko (Kremenez)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Tschortkiw, siehe Ustetschko (Tschortkiw)